Syrový ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Syrový (1888–1970), tschechoslowakischer General
 Josef Syrový (1879–1956), tschechischer Maler